de Bourbon (1234-1262), parfois appelée Mathilde ou Mahaut de Dampierre, est une comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre.

Biographie 
Elle est la fille d' (mort en 1249 à Chypre), seigneur de Bourbon et de Dampierre, et de Yolande de Châtillon (morte en 1254), héritière des comtés de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre. Le couple a une autre fille, Agnès de Bourbon (1237-1287).

En , Mathilde épouse Eudes de Bourgogne (1231-1266), fils aîné du duc . De ce mariage naissent trois filles :
 Yolande de Bourgogne (1248-1280), mariée en 1268 à Jean Tristan de France, puis à Robert de Béthune, lequel devient comte de Flandre en 1305.
 Marguerite de Bourgogne (1250-1308), mariée en 1268 à , comte d’Anjou et de Provence et roi de Sicile.
 Alix de Bourgogne (morte en 1290), mariée en 1268 à  (mort en 1309 ; fils puîné de Jean l'Antique, comte de Chalon et comte-régent de Bourgogne).

La même année (1248), la sœur de Mathilde, Agnès, héritière de la seigneurie de Bourbon, épouse le frère d’Eudes, Jean de Bourgogne (1231-1267). Leur fille unique Béatrice (1257-1310) est l'ancêtre de la branche capétienne de Bourbon par son mariage avec Robert de Clermont (1256-1317), fils du roi de France, .

En 1257, à la mort de son arrière-grand-mère maternelle, la comtesse Mathilde de Courtenay,  entre en possession des comtés de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre. Lorsqu'elle meurt en 1262 à l'âge de , ses fiefs sont partagés entre ses trois filles : Yolande hérite du comté de Nevers, le comté de Tonnerre revient à Marguerite, et Alix reçoit le comté d’Auxerre.

Ascendance

Notes et références

Bibliographie 
 André Leguai, Histoire du Bourbonnais (« Que sais-je ? », ), Paris, Presses universitaires de France, 1960.
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde 1889, réédition 1966, ,  « France et Monaco »  e) États féodaux,  « Seigneurie, puis baronnie et plus tard duché de Bourbon », 143 et tableau généalogique , 144.

Article connexe 
 Maison de Bourbon-Dampierre

Maison de Dampierre
Personnalité féminine du XIIIe siècle
Comte du Moyen Âge
Date de naissance non renseignée (XIIIe siècle)
Décès en 1262
Comtesse d'Auxerre
Comtesse de Nevers
Comtesse de Tonnerre